Klanac est un toponyme qui peut désigner :

Klanac, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Klanac, un village situé dans la municipalité de Trnovo et dans la République serbe de Bosnie ;

Klanac, une localité située dans la municipalité de Gospić, comitat de Lika-Senj ;
Klanac, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Voir aussi 
Klanac Perjasički